Palazzolo puede referirse a:

 Palazzolo Acreide, municipio italiano y su capital de la provincia de Siracusa, en Sicilia.
 Palazzolo sull'Oglio, localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía.
 Palazzolo dello Stella,  localidad y comune italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia.
 Palazzolo Vercellese, localidad y comune italiana de la provincia de Vercelli, región de Piamonte.